A 24 136-os számú mellékút a Heves megyei Gyöngyös és a tőle északra fekvő Gyöngyössolymos között húzódik, majd csatlakozik a Mátrát átszelő 24-es főúthoz.

Kereszteződések, pihenőhelyek és hidak 

|}
|}

Források 

 Magyar Közút Kht.

24136